Zygmunt Scypion Tarło (zm. 1628) – kasztelan sądecki
 Zygmunt Aleksander Tarło (zm. 1654) – kasztelan przemyski